

Радоміцько — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Радоміцько — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства